Iglesia de San José puede referirse a:

Argentina  
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de San José de Metán
 Iglesia de San José, católica en la provincia de Rosario
 Basílica de San José, católica en la provincia de Rosario
 Iglesia de San José, católica en la provincia de Entre Ríos
 Iglesia de San José, católica en la provincia de Buenos Aires
 Iglesia de San José, católica en la provincia de Entre Rios
 Iglesia de San José Obrero, católica en Bº de Salta, en la provincia de Salta
 Parroquia San José de las Petacas, iglesia católica en Boquerón, Santiago del Estero
 Parroquia San José, católica en la localidad de La Plata

Australia 
 Iglesia de San José, iglesia católica en Subiaco

Bosnia y Herzegovina 
 Iglesia de San José, iglesia católica en Sarajevo

Camboya 

 Iglesia de San José, iglesia católica en Nom Pen

Chile  
 Iglesia de San José, iglesia católica en Catemu, Región de Valparaíso
 Iglesia de San José, iglesia católica en Elqui, Región de Coquimbo
 Iglesia de San José, iglesia católica en Pachica, Región de Arica y Parinacota
 Iglesia de San José, iglesia católica en Pelarco, Región del Maule

Colombia 
 Iglesia de San José, iglesia católica en el municipio de Envigado
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Medellín
 Iglesia de San José del Poblado, iglesia católica en la ciudad de Medellín
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Popayán
Iglesia de San José, iglesia católica en el municipio de Urrao
 Iglesia de San José, iglesia católica en el municipio de Valdivia
 Iglesia de San José, iglesia católica en el municipio de Venecia

Ecuador 
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Guayaquil

España  
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Albacete
 Parroquia de San José Obrero, parroquia de San José Obrero en Algemesí
 Iglesia de San José, único templo de interés ubicado en Algueña
 Iglesia de San José Obrero, iglesia católica en la localidad de Avilés, Asturias
 Iglesia de San José Obrero, iglesia católica en la localidad de Bailén, Jaén
 Parroquia de San José, iglesia católica en el pueblo de Barranco Hondo de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife)
 Iglesia de San José de la Montaña, iglesia católica en la ciudad de Bilbao
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Breña Baja, Santa Cruz de Tenerife
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Cádiz
 Iglesia de San José de la Nava, iglesia católica en la pedanía Cañada del Gamo, del término de Fuente Obejuna, provincia de Córdoba
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Coy, Murcia
 Iglesia de San José, iglesia conventual católica en la ciudad de Écija, Sevilla
 Iglesia de San José, iglesia católica en el municipio de El Astillero, Cantabria
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Elche, Alicante
 Iglesia de San José, iglesia católica en la villa de Gijón, Asturias
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Granada
 Iglesia de San José, iglesia católica románica en el pueblo La Torre de Tamúrcia, municipio de Tremp, Lérida
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Madrid
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Molinicos, provincia de Albacete
 Ermita de San José, ermita en la zona de Molino de la Ciudad, Orihuela, Valencia
 Iglesia de San José Obrero, iglesia católica en la ciudad de Palencia
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Patones, Madrid;
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Pinto, Madrid
 Iglesia de San José, iglesia católica en la villa de Puerto Real, en la provincia de Cádiz
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Salinas del Manzano, Cuenca
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de San Juan de la Rambla, Santa Cruz de Tenerife
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife
 Capilla de San José, capilla católica, de estilo barroco, en la ciudad de Sevilla
 Iglesia del Señor San José, iglesia católica en la ciudad de Sevilla
 Capilla de San José, capilla católica en la ciudad de Toledo
 Iglesia de San José Obrero, iglesia católica en la ciudad de Valladolid
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Vélez-Málaga, Málaga
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Villaviciosa de Córdoba, Córdoba
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Villafranca del Bierzo
 Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Zafra, Badajoz
 Iglesia de San José Obrero, iglesia católica en la ciudad de Burgos

Estados Unidos 
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Biddeford

Filipinas 
 Iglesia de San José, en Las Piñas

Finlandia 
 Iglesia de San José, iglesia católica en Kuopio, en Finlandia

Inglaterra  
 Capilla de San José, capilla en la Catedral Metropolitana de Liverpool (no confundir con la Catedral de Liverpool)
 Iglesia de San José, iglesia católica en St. John Smith's square, en Londres
 Iglesia de San José, iglesia católica en Edimburgo de los Siete Mares, en los territorios de ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña

Italia 
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Alessandria
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Arezzo
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Asti
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Brescia
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Caserta
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Florencia
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Foggia;
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Grosseto
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Legnano
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Livorno
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Lucca
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Milán
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Monza
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Nápoles
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Palmi
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Parma
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Pisa
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Ragusa
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Roma
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Sassari
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Savona
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Siena
Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Viareggio

Israel 
Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Haifa

Jordania 
Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Amán

Líbano 
Iglesia de San José, iglesia católica en la localidad de Niha, (en árabe نيحا ), de la gobernación del Monte Líbano, en el distrito de El Chouf, a 56 km de Beirut.

México 
 Exconvento de San José de Gracia en la ciudad de Orizaba, Veracruz;
 Iglesia de San José Obrero, iglesia católica en la ciudad de Campeche;
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Veracruz;
 Iglesia de San José Obrero, iglesia católica en la ciudad de Veracruz;
 Iglesia de San José, iglesia católica en la ciudad de Xalapa, Veracruz;
 Basílica menor de San José, iglesia católica de Ciudad de México;
 Iglesia de San José, iglesia católica en el municipio de Espita, estado de Yucatán;
 Iglesia de San José, iglesia católica en Quebrantadero, municipio de Axochiapán, en el estado de Morelos;
 Iglesia de San José, iglesia católica en el estado de Sinaloa;
 Parroquia de San José y Santiago de Marfil, iglesia católica en la ciudad de Guanajuato;
 Catedral de San José de Gracia, una de las Catedrales del Centro Histórico de la Ciudad de México;
 Iglesia de San José, iglesia católica en Minas Nuevas, Sonora.

Nueva Zelanda 
 Catedral de San José, Catedral en la localidad de Dunedin

Panamá  
 Iglesia de San José, ubicada en la ciudad de Panamá, Provincia de Panamá.
 Catedral de San José, ubicada la ciudad de David, Provincia de Chiriquí.
 Iglesia de San José, ubicada en la comunidad de Llano Sánchez, El Roble de Aguadulce, Coclé.

Pakistán  
 Iglesia de San José, en Lahore

Rusia 
 Iglesia de San José, en Tiumén

Santa Lucía 
 Iglesia de San José, iglesia católica en Gros Islet

Tayikistán 
 Iglesia de San José, iglesia católica localizada en Dusambé

Venezuela  
 Iglesia de San José, en Caracas, Distrito Capital.
 Iglesia de San José, en San Cristóbal, Estado Táchira
 Iglesia de San José, en Barquisimeto, Estado Lara
 Iglesia de San José Obrero, en Altagracia de Orituco, Estado Guárico